Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2001 se konalo ve dnech 12. až 14. ledna 2001 na otevřené rychlobruslařské dráze v italské obci Baselga di Piné. Jednalo se o 12. společné mistrovství Evropy a celkově o 26. evropský ženský šampionát a 95. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Němka Anni Friesingerová, Nizozemec Rintje Ritsma zde nestartoval.

V roce 2001 zvítězili Rus Dmitrij Šepel, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Gunda Niemannová-Stirnemannová (osmé evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startoval pouze Erik Bouwman.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 31 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Norsko (4), Německo (3), Rusko (3), Finsko (2), Itálie (2), Polsko (2), Švédsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Česko (1), Francie (1), Maďarsko (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 23 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (3), Polsko (2), Rakousko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Finsko (1), Itálie (1), Maďarsko (1), Norsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství Evropy 2001, speedskatingnews.info

2001
Rychlobruslení v roce 2001
Rychlobruslení v Itálii
Sport v Itálii v roce 2001
Sport v Tridentsku-Horní Adiži
Sport v Evropě v roce 2001